Ostrava Open 2022 er en tennisturnering for kvinder, der bliver spillet indendørs på hardcourt-baner i Ostravár Arena i Ostrava, Tjekkiet i perioden 3. - 9. oktober 2022. Det er den tredje udgave af Ostrava Open siden den første turnering i 2020 og den afvikles af sponsorhensyn under navnet Agel Open. Turneringen er en del af WTA Tour 2022 i kategorien WTA 500.

Singletitlen blev vundet af Barbora Krejčíková, som i finalen besejrede Iga Świątek med 5-7, 7-6(4), 6-3 i en kamp, der varede 3 timer og 16 minutter, og som dermed tangerede finalen ved Internationaux de Strasbourg som sæsonens længste singlefinale på WTA Tour. Krejčíková vandt dermed en WTA-titel for anden uge i træk, idet hun ugen før havde vundet en turnering i Tallinn. Det var tjekkens femte singletitel på WTA Tour men den første på WTA 500-niveau]], og det var første gang i sin karriere, at hun besejrede nr. 1 på WTA's verdensrangliste. Verdensetteren Świąteks led sit blot andet finalenederlag i sine hidtidige 12 WTA-finaler, og det var hendes første gang i tre år, at hun måtte forlade en slutkamp i taberens rolle efter ti vundne finaler i træk. Resultaterne medførte, at Barbora Krejčíková avancerede til 14.-pladsen på WTA's verdensrangliste, hvor hun inden de to turneringssejre i træk havde været placeret som nr. 27.

I doubleturneringen sikrede Catherine McNally og Alycia Parks sig deres første WTA-titel som makkere. I finalen vandt den amerikanske duo med 6-3, 6-2 over Alicja Rosolska og Erin Routliffe, og dermed vandt Parks sin første titel på WTA Tour. McNally vandt karrierens sjerre WTA-titel i double, og det var hendes anden titel i 2022 efter at hun tidligere på året havde sejret i St. Petersburg Ladies Trophy med Anna Kalinskaja som makker.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg € 611.210 og fordelte sig som følger.

Damesingle

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere fordelt på:
 19 spillere, der havde kvalificeret sig direkte til hovedturneringen i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 5. september (fire uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).

Resulater

Kvalifikation 

Kvalifikationen blev afviklet i weekenden inden hovedturneringen, hvor 24 spillere spillede om de sidste seks pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Damedouble 

Damedoublerækken havde deltagelse af 16 par, hvoraf et par havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Instagram - Agel Open 
 WTA - Ostrava 2022

Noter 

2022
WTA Tour 2022